Lectures pour tous peut désigner : 

 Lectures pour tous : un magazine d'actualité français (1898-1974)
 Lectures pour tous : une émission de télévision française (1953-1968)
 Mes lectures pour tous : un essai de Pierre Gamarra (1980)